Selzer est un patronyme porté notamment par :

 Edward Selzer (1893-1970), producteur américain ;
 Milton Selzer (1918-2006), acteur américain ;
 Peter Selzer (1946 à Torgau, est un athlète est-allemand.